Estadio do Rio Ave FC je višenamjenski stadion u gradiću Vili do Condi u Portugalu.  

Trenutno ga se najviše rabi za nogometne susrete; na njemu svoje utakmice igra Rio Ave. 

Može primiti 12.815 gledatelja u svom gledalištu.

Sagrađen je 1985. godine.

Rio Ave FC, Estádio do